Výrovka – szczyt (góra) w Wysokim Jesioniku
 Výrovka – schronisko turystyczne w Karkonoszach